Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Francesca Schiavone era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare.
In finale Alizé Cornet ha battuto Lucie Hradecká per 7-64, 6-0.

Teste di serie

 Marion Bartoli (primo turno)
 Tamira Paszek (primo turno)
 Alizé Cornet (campionessa)
 Hsieh Su-wei (secondo turno)

  Monica Niculescu (secondo turno)
  Christina McHale (primo turno)
  Chanelle Scheepers (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (primo turno)

Qualificate 

  Shelby Rogers (secondo turno)
  Flavia Pennetta (semifinale)

  Marta Domachowska (primo turno)
  Magda Linette (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Internationaux de Strasbourg 2013
WTA Tour 2013